Cascina Sant'Angelo ima više značenja:
 Cascina Sant'Angelo, Bergamo
 Cascina Sant'Angelo, Milano